Rotunda (lat. rotundus "rund") kan avse:

 Rotunda (arkitektur) – en cylindrisk byggnad ofta täckt med kupol
 Rotunda (lantbruk) – en cylindrisk övre del i en större ladugård

Geografi

Antarktis 

 Rotunda, Antarktis,

Se även
Rotundan (olika betydelser)